França
São Pedro de France — freguesia portuguesa do concelho de Viseu

Ver também